Anne-Marie est un nom propre composé qui peut désigner :

Prénom
Anne-Marie est un prénom féminin composé assez courant.

Saintes chrétiennes
 Anne-Marie Taïgi († 1837), bienheureuse, née à Sienne, mère de famille ; fêtée le 9 juin.
 Anne-Marie Javouhey (°1779 - †1851), bienheureuse, fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny ; fêtée le 15 juillet.
 Anne Marie Janer i Anglarill (1800-1885), bienheureuse, fondatrice des sœurs de la Sainte Famille d'Urgell.

Personnalités 
 Anne-Marie d'Orléans (1627-1693), nièce de Louis XIII, dite "la grande Mademoiselle";
 Anne-Marie Martinozzi (1637-1672), princesse de Conti;
 Anne-Marie d'Orléans (1669-1728), nièce de Louis XIV, reine de Sardaigne;
 Anne-Marie Peysson, animatrice de radio;
 Anne-Marie de Danemark (1946-), reine des Hellènes;

Œuvres littéraires
 Anne Marie est un roman de Lucien Bodard, prix Goncourt 1981.

Cinéma et audiovisuel
 Anne-Marie est un film français réalisé par Raymond Bernard sorti en 1936.
 Anne-Marie est une émission de télévision québécoise diffusée en 1954.

Musique
 Anne-Marie est une chanteuse britannique.

Références